Bărbătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bărbătești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Bărbătești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Bărbătești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bărbătești (Iași), Dorf im Kreis Iași